

Persone 
 Irene Lentz (1900-1962) – costumista e attrice statunitense
 Leary Lentz (1945) – cestista statunitense
 Georges Lentz (1965) – compositore lussemburghese

Altro 
Lentz – piccola casa automobilistica milanese che produsse vetture con marchio Oria, tra il 1906 e il 1908

Pagine correlate 
Lenz – pagina di disambiguazione